Тухенбах () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Фюрт.  Население составляет 1397 человек (на 31 декабря 2020 года). Занимает площадь 6,50 км². Официальный код  —  09 5 73 129.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии